Lau ou LAU est un nom propre ou un sigle qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Lau est un prénom masculin peu usité.

Lau est aussi un patronyme.

Saint(s) des Églises chrétiennes 
 Lau († vers 619), ou Laudulphe, Laudulf, Laudulphus, Lau, Loul, Lautoulot, Landolphe, évêque d'Évreux en Normandie ; célébré le 13 août.

Personnalités portant ce patronyme 
 Andrew Lau est un réalisateur, producteur et directeur de la photographie hongkongais, né en 1960.
 Andy Lau est un acteur hongkongais né en 1961.
 Armand François Maximilien de Lau de Lusignan (1783-1844) était un militaire et Pair de France.
 Chaya Lau (1900-1945), épouse de Moshe Chaim Lau, mère de Israel Meir Lau et de Naphtali Lau-Lavie, morte au Camp de concentration de Ravensbrück au printemps de 1945.
 Dick Lau (1985-), joueur hongkongais de squash.
 Frederick Lau (1989-), acteur allemand.
 Grace Lau (1991-), karatéka japonaise.
 Henri-Charles du Lau d'Allemans (1747-1802), était un évêque français.
 Israel Meir Lau (1937-), fils de Chaya Lau et de Moshe Chaim Lau, frère de Naphtali Lau-Lavie, était l'ancien Grand Rabbin ashkenaze d'Israël et actuel Grand Rabbin de Tel Aviv.
 Jean Le Lau (1570-1631) fut Vicaire Général de la cathédrale d'Évreux en Normandie.
 Jean Marie du Lau (1738-1792), était un archevêque français.
 Michael Lau est un artiste-designer hongkongais.
 Moshe Chaim Lau (1892-1942), Grand-Rabbin de Piotrków Trybunalski, Pologne, assassiné le  à Treblinka
 Naphtali Lau-Lavie (1926-2014), journaliste, écrivain, diplomate israélien, d'origine polonaise, fils de Chaya Lau et de Moshe Chaim Lau, frère aîné de Israel Meir Lau
 Pierre Marie du Lau d'Allemans est un général de division français.
 Thé Lau (1952-2015), musicien et écrivain néerlandais.
Lau Siu-lai (1976-), femme politique hongkongaise
 David Lau (1966-), Grand-rabbin d'Israël, fils du Grand-rabbin Israel Meir Lau
 Victor Lau, homme politique canadien. 
 Wesley Lau (1921-1984) est un acteur américain.

Personnalités portant ce prénom 
 Lau Chan est un personnage virtuel de la série de jeux de combat Virtua Fighter de Sega.
 Lau Lauritzen Jr. (1910-1977) est un réalisateur danois.
  Lau est un personnage de la série Black Butler

Sigle 
 LAU est l'acronyme de Local Administrative Unit.
 LAU est l'acronyme de Loi sur l'Aménagement et l'urbanisme (Lois refondues du Québec, chapitre A-19.1)

Population
 Les Lau constituent une petite communauté mélanésienne de  personnes vivant retranchée du reste du monde.

Langue 
 Lau, langue parlée dans les îles Salomon.
 Lau, langue parlée dans les îles Fidji.

Toponyme 

 archipel de Lau, ou îles Lau, archipel d'environ 60 îles et îlots dans la province de même nom ;
 province de Lau, province de la région orientale des îles Fidji.

 Lau-Balagnas, une commune située dans le département des Hautes-Pyrénées ;
 la Laü, affluent droit du gave d'Ossau, à Castet dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 le Laü, ou Loou, petit affluent droit du canal du moulin qui se décharge dans l'Ousse des Bois, à Lescar dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 le Lau, affluent en rive gauche du Luy de France, à Anos dans les Pyrénées-Atlantiques.

 Lau, une zone de gouvernement local du Nigeria.

 , un village suédois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom